Fußballolympiamannschaft der DDR steht für folgende Mannschaften, die an Olympischen Spielen teilnahmen, zwischen denen jedoch kein direkter Zusammenhang besteht:

 Fußballnationalmannschaft der DDR (1964–1976)
 Fußballolympiaauswahl der DDR (1980–1988)